Bosar Maligas (plaats), een plaats in Indonesië
Bosar Maligas (onderdistrict), een onderdistrict in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing